Esta é uma lista das classificações obtidas pelo Sport Lisboa e Benfica no futebol masculino sénior:

Ver também 

 Sport Lisboa e Benfica
 Títulos do Sport Lisboa e Benfica

Classificacoes